Wit-Russische Sociaaldemocratische Partij (Volksassemblée), Wit-Russische politieke partij
 Sociaaldemocratische Partij van Wit-Rusland (Assemblée), Wit-Russische politieke partij